Lucjanów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Lucjanów, un village dans le powiat de Łask
 Lucjanów, un village dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki

dans la voïvodie de Mazovie
 Lucjanów, un village dans le powiat de Lipsko